

Нашвілл — місто, штат Арканзас
 Нашвілл — місто, штат Джорджія
 Нашвілл — місто, штат Іллінойс
 Нашвілл — місто, штат Індіана
 Нашвілл — місто, штат Канзас
 Нашвілл — місто, штат Північна Кароліна
 Нашвілл — місто, штат Теннессі
 Нашвілл — місто, штат Вісконсин
 Нашвілл — селище, штат Мічиган
 Нашвілл — селище, штат Огайо
 Нашвілл — згаслий підводний вулкан у підводних горах Нова Англія, біля узбережжя штату Массачусетс США, в Атлантичному океані.